Ленинабад — названия населённых пунктов:

Азербайджан 
 Ленинабад — прежнее название села Сангалан Ахсуского района.
 Ленинабад — до 1992 г. название села Самухлу в Бардинском районе.
 Ленинабад — до 1992 г. название села Текля Гобустанского района.
 Ленинабад — прежнее название села Керимбейли Нахичеванской АО.
 Ленинабад — до 1999 г. название села Алескерли в Тертерском районе.
 Ленинабад — до 1999 г. название села Ени Ёл Шамкирского района.

Казахстан 
 Ленинабад — до 2008 г. название села Сырабат Жетысайского района Туркестанской области.

Таджикистан 
 Ленинабад — название города Худжанд в 1936—1991 годах.
 Ленинабад — до 2013 г. название села Шахдрез района Дусти Хатлонской области.
 Ленинабад — до 2012 г. название села Сомониён Шаартузского района Хатлонской области.

Узбекистан 
 Ленинабад — название посёлка городского типа Канлыкуль до 1990-х годов.